Пошта има више значења:

 Пошта
 Пошта (Топличени), насеље у округу Бузау у Румунији
 Пошта (Чилибија), насеље у округу Бузау у Румунији
 Пошта (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Пошта (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Пошта (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Пошта (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији